Orliniec kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Polen:

 Orliniec (Pommeren)
 Orliniec (Ermland-Mazurië)